Иллюстрации для Библии представляют собой серию из 241 гравюры на дереве, созданных французским художником, гравёром и иллюстратором Гюставом Доре (1832–1883) для издания французского перевода Библии Вульгаты. Это издание, известное как Турская Библия (Bible de Tours), получило широкое распространение и популярность.

Издание Библии, известное как La Grande Bible de Tours, выпущенное в 1866 году, представляло собой книги большого формата, публикация была выполнена в двух томах одновременно французским издателем Альфредом Маме в городе Тур (Франция) и британским издательством Cassell & Company в 1866 году. Французский перевод, известный как Турская Библия, был выполнен Жаном Жаком Бурассэ (1813–1872) и Пьером Дезире Жанвье и впервые опубликован в 1843 году.

Иллюстрации имели огромный успех и были воспроизведены множество раз по всему миру, оказывая значительное влияние на изобразительное искусство и популярную культуру. Серия включает 160 гравюр, изображающих сцены из Ветхого Завета (включая второканонические книги) и 81 гравюру из Нового Завета.

Список иллюстраций

Ветхий Завет

Второканонические книги

Новый Завет

Источники 
 Данная статья является переводом статьи в английской версии Википедии.

Примечания 

Иллюстрация Библии